Donald "Don" George Calfa (Brooklyn, 3 de dezembro de 1939 - Yucca Valley, 1 de dezembro de 2016) foi um ator estadunidense de televisão e cinema, cuja carreira durou mais de 40 anos, interpretando papéis cômicos e dramáticos. Ele é mais conhecido por interpretar o agente funerário Ernie Kaltenbrunner no filme The Return of the Living Dead e o desastrado assassino Paulie em Weekend at Bernie's.

Calfa faleceu de causas naturais, em sua casa, no dia 1 de dezembro de 2016, dois dias antes de seu aniversário de 77 anos.

Ligações externas
 
 
 

Atores dos Estados Unidos